Física:
Fusió (canvi d'estat)
Fusió nuclear
 Manga: tècnica de combat de Bola de Drac. Vegeu: Fusió (Bola de Drac).
 Música: Fusió musical
 Economia: Fusió (economia)